Supercoppa LEN – competizione di pallanuoto femminile europea 
 Supercoppa LEN – competizione di pallanuoto maschile europea